Reinhard Neubert ist der Name folgender Personen:

* Reinhard Neubert (Politiker) (1896–1945), deutscher Jurist und Politiker (NSDAP), MdR
 Reinhard Neubert (Pharmazeut) (* 1949), deutscher Pharmazeut und Hochschullehrer